Шиповский:
 Шиповский — название посёлка, основанного русскими переселенцами рядом с Уильским укреплением.

Фамилия 
Русская фамилия; имеет женскую форму Шиповская:
 Шиповский, Григорий Иванович (1751—1811) — российский учёный и переводчик; член Российской Императорской академии наук.
 Шиповский, Сергей Владимирович (род. 1965) — советский и российский футболист, тренер.
 Шиповский, Фёдор Порфирьевич — российский политик, вице-губернатор Курской губернии.
 Шиповская, Наталия Андреевна (1929—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Шиповский проезд